Fairey Stooge – missile terra-aria
 SS-C-5 Stooge – nome in codice NATO del K-300 Bastion, sistema missilistico di difesa costiera
 Il cantante matto (The Stooge) – film del 1952 diretto da Norman Taurog